Натуральне число 824
 824 рік до нашої ери
 824 рік нашої ери